Министерство юстиции и прав человека Исландии являлось одним из министерств Исландии. Ведомство ранее известно было как «Министерство юстиции и по делам церкви».

С 2011 года, оно было объединено с Министерством транспорта, связи и местного самоуправления, чтобы сформировать новое Министерство внутренних дел.

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Исландии
Исландия